Laurinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laurinkari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Laurinkari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,40, long 22,15), 
 Laurinkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Laurinkari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,41, long 21,63), 
 Laurinkari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,55, long 27,01), 
 Laurinkari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar